Коси́цкий () — польская фамилия. распространена также в России. Известные носители:
 Косицкий, Григорий Иванович — ч.-корр. АМН СССР
 Косицкий, Людовик (1793—1846) — польский историк.
 Косицкий, Карл (1788—1863) — общественный деятель, пропагандист равноправности польского и немецкого населения в прусской Силезии.
 Косицкий, Модест Ватта (1791—1832) — польский писатель.
 Косицкий, Николай Андреевич (1893—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

 Косицкая, Любовь Павловна (1827—1868) — русская актриса.

 Косицкая (деревня).